Lonnie Johnson peut désigner :

 Lonnie Johnson (1899-1970), chanteur et guitariste américain ;
 Lonnie Johnson (né en 1949), inventeur et ingénieur aérospatial américain ;
  (né en 1971), joueur américain de football américain ;
  (né en 1995), joueur américain de football américain ;
 , homme politique américain dans le Michigan.